Протасовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Протасовское сельское поселение — входит в Большеигнатовский район
 Протасовское сельское поселение — входит в Ичалковский район
 Протасовское сельское поселение — входит в Лямбирский район

Орловская область
 Протасовское сельское поселение — входит в Мценский район

Тульская область
 Протасовское сельское поселение — входит в Дубенский район